ФК «Турбине» () — женский профессиональный футбольный клуб из города Потсдам (Бранденбург), Германия. Выступает в высшем дивизионе страны — Первой женской Бундеслиге, домашние матчи проводит на стадионе «Карл Либкнехт». Команда основана 3 марта 1971 года, как часть мужского футбольного клуба «Турбине». С 1 апреля 1999 года существует как независимая команда.

Российские футболистки Кулистан Боташева, Ирина Григорьева и Татьяна Егорова выступали за немецкую команду «Турбине» (с января по май в 1994—1996 гг.). Чемпионат в Германии был по системе «осень-весна», а в другие месяцы девушки выступали за самарские ЦСК ВВС. «Турбине» на тот момент выступала в региональной лиге и девушки были приглашены в единственную сильную команду ГДР для того, чтобы пробиться в Бундеслигу.

Текущий состав

Достижения 
 Кубок УЕФА/Лига чемпионов УЕФА:
  Победитель (2): 2004/05, 2009/10
  Финалист (2): 2005/06, 2010/11
 Чемпионат Германии:
  Победитель (6): 2003/04, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12
  Вице-чемпион (3): 2000/01, 2001/02, 2002/03
 Чемпионат ГДР:
  Победитель (6): 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1989
  Вице-чемпион (2): 1984, 1988
 Кубок Германии:
  Победитель (3): 2003/04, 2004/05, 2005/06
  Финалист (5): 2008/09, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2021/22

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт клуба

Женские футбольные клубы Германии
Спортивные клубы Потсдама